Алан Генри Нобл (; ) — английский хоккеист на траве, полузащитник. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 

Алан Нобл родился 9 февраля 1885 года в британском городе Лафборо. Его отец был управляющим банка.

Играл в хоккей на траве за команды «Хейтон», «Формби», «Саутпорт», «Бебингтон» и «Олдерли-Эдж». Был капитаном сборной Ланкашира. 

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции левого полузащитника, провёл 3 матча, мячей не забивал.

Провёл за сборную Англии 6 матчей, все в 1908 году.

Работал в банковской сфере. Позже эмигрировал в Австралию, где работал секретарём Union Bank of Australia.

Умер 30 ноября 1952 года в австралийском городе Четсвуд (сейчас часть Сиднея).

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Иммигрировавшие в Австралию из Великобритании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Англии
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве